Rhaeboctesis är ett släkte av spindlar. Rhaeboctesis ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Rhaeboctesis